Лига наций КОНКАКАФ 2019—2020 годов — третий дивизион Лиги наций КОНКАКАФ, международные соревнования с участием мужских национальных сборных 41 ассоциации-члена КОНКАКАФ. Лига C завершилась в ноябре 2019 года.

Формат 
Лига C состояла из тринадцати команд. Лига была разделена на четыре группы по четыре и три команды. Команды соревновались дома и на выезде по круговойму формату. Четыре победителя групп были переведены в лигу B следующего сезона и квалифицированы в отборочные матчи Золотого кубка КОНКАКАФ 2021.

Посев команд 
Команды были распределены в соответствии с их позицией в ноябрьском рейтинге 2018 КОНКАКАФ.

Жеребьевка группового этапа прошла в Cosmopolitan of Las Vegas в Лас-Вегасе, США, 27 марта 2019 года в 19:00 по местному времени.

Групповой этап

Группа A 

Время матча указано по местному времени.

Группа B

Группа C

Группа D

Итоговая таблица

Примечания

Ссылки 
 

2019
2019 год в футболе
Сентябрь 2019 года
Октябрь 2019 года
Ноябрь 2019 года
Соревнования национальных сборных по футболу